Даровое:

 Даровое — музей-усадьба Ф. М. Достоевского в деревне Даровое Московской области России.
 Даровое — деревня в Зарайском районе Московской области России.
 Даровое — деревня в Поставском районе Витебской области Белоруссии.